Creepshow puede referirse a:

Creepshow, película de 1982.
Creepshow 2, secuela de 1987.
Creepshow III, secuela no oficial.
Creepshow, novela gráfica basada en la película.
Creepshow, canción de Kerli.